Adam Wiktor Przyboś (1906–1990) – polski historyk, badacz dziejów nowożytnych XVI–XVIII wieku, pedagog.
 Ewa Maria Przyboś-Razowska (ur. 1943) – polska zoolog, genetyk, pedagog, prof., dr hab., córką Adama Wiktora Przybosia.
 Julian Przyboś (1901–1970) – polski poeta, eseista i tłumacz.
 Kazimierz Przyboś – polski historyk, pedagog. 
 Stefan Przyboś (1900–1940) – polski nauczyciel.